Neocyttus är ett släkte av fiskar. Neocyttus ingår i familjen Oreosomatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar
Neocyttus